

Persone
Nicola Mammina – ciclista italiano

Cinema
Mammina – film del 1911 diretto da Oreste Mentasti
Mammina (Mother) – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Tourneur
Mammina (Junge Mama) – film del 1921 diretto da Uwe Jens Krafft
Mammina (Lovey Mary) – film del 1926 diretto da King Baggot

Editoria
Mammina – rivista illustrata mensile edita dal 1935 al 1950